Harry Ulrik Glit-Jensen, kendt under artistnavnet Bror Kalle, (født 9. september 1911 i København, død 24. december 1980, ) var en dansk komponist, pianist og kapelmester, specielt indenfor populærmusik.

Allerede omkring 1940 skrev den unge ukendte Harry Jensen melodien "Jeg vil bygge en verden". I 1950 dannede han ensemblet Bror Kalles kapel, som blev kendt for sin gammeldags dansemusik i radioen, i forsamlingshuse og på grammofonplader.
Under anden verdenskrig spillede Bror Kalles Kapel en del i Sverige, og indspillede der en del plader

Omkvædet til "Jeg vil bygge en verden" er en Amerikansk melodi skrevet i 1876 af H. C. Works, og hedder egentlig "My Granfather's Clock.

Harry Jensen skrev blandt andet under pseudonymerne Sven Ulrik, Gøsta Berg og Klaus Bier og vandt i 1958 det danske Melodi Grand Prix med "Jeg rev et blad ud af min dagbog" som Rachel Rastenni sang.

Men det er mest for melodierne "Jeg vil bygge en verden", "Nu skinner solen igen på vor lille jord" og "Skæve Thorvald" at han stadig huskes.

Harry Jensen var også forlagsdirektør for musikforlaget Dacapo og Multitone, og deltog også i fagligt arbejde. Han var aktiv indtil det sidste, og arbejdede stadig som forlagskonsulent for Sonet, mens han i foråret 1980 havde trukket sig tilbage som direktør for Multitone Musikforlaget.

Harry Jensen udgav godt 50 LP-plader og mellem 200 og 300 singelplader. Samtidig havde hans orkester opnået et repertoire på omkring 2000 numre.

Harry Jensen var søn af urmager og inkassator Carl Julius Jensen og hustru Caroline Amalie Bast. Han var først gift med Milly Florence Kildentoft, men ægteskabet opløstes 1940. Den 6 december 1941 giftede han sig i Sankt Stefans Kirke med Gerda Søeborg, født 24 februar 1911. Han er begravet på Søndermark Kirkegård på Frederiksberg.

Eksterne henvisninger 
 Dansk Filmdatabas

Personer fra København
Danskere i 1900-tallet
Pianister fra Danmark
Komponister fra Danmark